Il torneo di doppio femminile di tennis alla XXVII Universiade si è svolto dall'8 al 16 luglio 2013 a Kazan', in Russia.

Teste di serie 

 Andrej Kuznecov / Elena Vesnina (Campioni, oro)
 Lee Hsin-han / Lee Hua-chen (Semifinale, bronzo)
 Andrej Vasilevskij / Ilona Kramen' (quarti di finale)
 Kittiphong Wachiramanowong / Varatchaya Wongteanchai (secondo turno)

 Nam Ji-sung / Yu Min-hwa (quarti di finale) 
 Shota Tagawa / Hiroko Kuwata (Finale, argento) 
 Michal Pazicky / Karin Morgosova (secondo turno) 
 Petr Michnev / Kateřina Vaňková (secondo turno)

Tabelloni

Finali

Parte alta

Parte bassa 

Tennis alla XXVII Universiade